Хайме Хесус Барросо Рамирес (; ) — испанский легкоатлет, специалист по спортивной ходьбе. Выступал за сборную Испании по лёгкой атлетике в 1989—1997 годах, серебряный и бронзовый призёр Кубка мира в командном зачёте, обладатель серебряной медали Универсиады в Шеффилде, победитель и призёр первенств национального значения, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Хайме Барросо родился 15 мая 1968 года в Барселоне, автономное сообщество Каталония.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1989 года, когда вошёл в состав испанской национальной сборной и выступил на чемпионате Европы в помещении в Гааге, где в ходьбе на 5000 метров стал шестым. Позднее на Кубке мира по спортивной ходьбе в Оспиталете занял 21-е место на дистанции 20 км.

В 1991 году в дисциплине 50 км стартовал на Кубке мира в Сан-Хосе, но сошёл здесь с дистанции. Будучи студентом, представлял Испанию на Универсиаде в Шеффилде — в 20-километровой гонке завоевал серебряную награду, уступив только поляку Роберту Корженёвскому.

В 1992 году в ходьбе на 50 км одержал победу на чемпионате Испании, на соревнованиях в Бадалоне установил свой личный рекорд — 3:48:08. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх в Барселоне — в дисциплине 50 км показал результат 4:02:08, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 14-й строке.

На Кубке мира 1993 года в Монтеррее закрыл двадцатку сильнейших в личном зачёте 50 км и стал серебряным призёром командного зачёта. В ходьбе на 20 км стартовал на чемпионате мира в Штутгарте, с личным рекордом 1:23:41	финишировал четвёртым.

В 1995 году на Кубке мира в Пекине занял 16-е место в личном зачёте 50 км и тем самым помог своим соотечественникам выиграть бронзовые медали командного зачёта. На чемпионате мира в Гётеборге так же показал 16-й результат.

Принимал участие в Олимпийских играх 1996 года в Атланте, где в ходьбе на 50 км с результатом 4:01:09 занял итоговое 22-е место.

В 1997 году на Кубке мира в Подебрадах финишировал на 24-й позиции в дисциплине 50 км, став бронзовым призёром командного зачёта.

Примечания 

Спортивные ходоки Испании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Испании по лёгкой атлетике